Il doppio del Copa Colsanitas 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lourdes Domínguez Lino e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma la Suárez ritirata ufficialmente il 1º settembre 2007.
Solo la Domínguez Lino ha partecipato facendo coppia con Arantxa Parra Santonja, ma ha perso in semifinale contro Iveta Benešová e Bethanie Mattek.

Iveta Benešová e Bethanie Mattek hanno vinto in finale 6–3, 6–3, contro Jelena Kostanić Tošić e Martina Müller.

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Bethanie Mattek (campionesse)
  Maria Elena Camerin /  Flavia Pennetta (quarti)

  Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (semifinali)
  Jelena Kostanić Tošić /  Martina Müller (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Copa Colsanitas 2008